Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Jens Knippschild 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Richard Fromberg (quarti di finale)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Mariano Zabaleta (semifinali)
 Tomas Nydahl (primo turno)

 Martín Rodríguez (primo turno)
 Albert Portas (primo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)
 Younes El Aynaoui (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 1998